Les , ce qui signifie les « vrais ptérodactyloïdes », constituent un clade éteint de ptérosaures. Il représente un des deux grands groupes de ptérodactyloïdes avec les Archaeopterodactyloidea.

Ils ont vécu du tout début du Crétacé inférieur jusqu'à la fin du Crétacé supérieur, soit il y a environ entre  et  millions d'années.  Leurs fossiles ont été découverts sur tous les continents à l'exception de l’Antarctique.

Définitions 
Le paléontologue S. Christopher Bennett a défini les Eupterodactyloidea en 1994 comme un clade ou infra-ordre basé sur des apomorphies ; il est rattaché au sous-ordre des Pterodactyloidea.
En 2010 puis 2014, Brian Blake Andres redéfinit le groupe comme rassemblant tous les ptérosaures plus proches de Pteranodon longiceps que de Pterodactylus antiquus.

Classification 
Les résultats des études phylogénétiques sur les euptérodactyloïdes et plus généralement sur les ptérosaures sont nombreux et souvent contradictoires. Le cladogramme ci-dessous, établi par Longrich, Martill et Andres en 2018, montre les deux grands groupes des Archaeopterodactyloidea et des Eupterodactyloidea. D'autres études comme celles de Vidovic et Martill en 2017 ne retiennent pas le clade des Eupterodactyloidea :

Voir aussi 
 Pterodactyloidea
 Archaeopterodactyloidea
 Phylogénie des Pterosauria

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Pterodactyloidea
Ptérosaure du Crétacé supérieur
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 1994